Röhrnbach steht für:

 Röhrnbach, Markt im Landkreis Freyung-Grafenau, Niederbayern
 Röhrnbach (Wolfach), Zufluss des Flutkanals rechts der Wolfach (Donau) beim Maierhof, Markt Ortenburg, Landkreis Passau, Bayern

Siehe auch:
 Röhrenbach
 Röhrlbach